A CD Constancia, teljes nevén Club Deportivo Constancia egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1922-ben alapították, jelenleg a negyedosztályban szerepel. Székhelye a Mallorcán található Inca városa.

Statisztika

Külső hivatkozások 

Hivatalos weboldal 
Futbolme 

Constancia
1922-ben alapított labdarúgócsapatok